ONH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oneonta, New York (Stati Uniti)